Jusqu'au bout est un titre qui peut faire référence à :

 Jusqu'au bout, téléfilm réalisé par Maurice Failevic, sorti en 2005 ;
 , film d'Hyacinthe Hounsou, sorti en 2019 ;
 Jusqu'au bout, single d'Amel Bent et Imen Es sorti en 2020.